Nauw van Calais (zeestraat), een zeestraat tussen Frankrijk en Engeland
 Nauw van Calais, een Frans departement. (Frans: Pas-de-Calais).